Жулицька гора, гора Сторожиха, гора Висока — комплексна пам'ятка природи місцевого значення в Україні. Розташована в Золочівському районі Львівської області, на північ від села Жуличі.
 Висока Гора — село в Україні, у Братському районі Миколаївської області. Населення становить 198 осіб. Орган місцевого самоврядування — Братська селищна рада.
 Висока Гора (Березинський район, Богушевицька сільська рада) () — село в складі Березинського району Мінської області, Білорусь.
 Гора Висока (родовище) — родовище залізних руд на Уралі.

Див. також 
 Висока